Top Gun, 1986-os amerikai akciófilm (rend.: Tony Scott)
 Top Gun: Maverick, 2022-es amerikai akciófilm (rend.: Joseph Kosinski)
 Top Gun, az amerikai haditengerészet vadász-harcászati iskolájának (United States Navy Fighter Weapons School, NFWS) népszerű elnevezése és kódneve (TOPGUN, 1969–1996, San Diego, California)
 Top Gun, repülési magazin (1990–2002, Ferenczy Verlag Zürich),